George Adams peut désigner :
  (c.1709-1773), ingénieur britannique ;
  (1750-1795), ingénieur britannique ;
 George Adams Leland (1850-1924), médecin américain ;
 George Adams (1940-1992), saxophoniste américain ;
 George Adams (1949-), joueur américain de basket-ball.